

Toponyme
 Lembeye est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme
 Juan Lembeye, né en 1816 en Galice et mort en 1889, est un ornithologue espagnol.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme